Каспар ван Барле, в латинизированной форме Каспар Барлей (, , 12 февраля 1584, Антверпен — 14 января 1648, Амстердам) — нидерландский учёный и писатель.

Биография 

Вскоре после рождения Каспара и в связи со вступлением испанских войск в Антверпен (1585) семья переехала в восточные Нидерланды — город Залтбоммел (провинция Гелдерланд), где отец семейства занял пост директора латинской школы.

Каспар Барлей изучал богословие и философию в Лейденском университете. Полтора года служил священником в Южной Голландии, затем преподавал философию в alma mater. Из-за симпатии к ремонстрантам (арминианам) был вынужден оставить пост. Изучал медицину в Кане, получил степень, но никогда не практиковал по специальности.

С 1631 года ван Барле преподавал философию и риторику в амстердамском Атенее (при этом панически боялся лекций и вообще публичных выступлений — даже инаугурационную речь за него произносил его друг и коллега Гергард Фосс).

Дружил с Питером Хофтом, переписывался с Хёйгенсом и Декартом.

Каспар ван Барле страдал острыми приступами меланхолии, неожиданно скончался во время одного из них.

Труды 

Автор стихов на латинском и голландском языках, проповедей, исторических трудов (Medicea Hospes, 1638), описания голландских колоний в Бразилии (Rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum sub praefectura illustrissimi comitis I. Mauritii Nassaviae &c. comitis, historia, 1647), переводчик.

Издания 
 Caspar Barlaeus: from the correspondence of a melancholic. Assen: Van Gorcum, 1976

Признание 
Одной из гимназий Амстердама (открыта в 1885 году) присвоено имя ван Барле, его именем названа .

Литература 
 
 Юханнисон К., История меланхолии. М.: Новое литературное обозрение, 2011 (по указателю)

Ссылки 
 Биография и библиография 

Учёные Нидерландов
Историки Нидерландов
Географы Нидерландов
Богословы Нидерландов
Поэты Нидерландов
Родившиеся в 1584 году
Родившиеся в Антверпене
Умершие в 1648 году
Умершие в Амстердаме
Выпускники Лейденского университета
Преподаватели Амстердамского университета
Ренессансные гуманисты
Новолатинские поэты
Писатели золотого века Нидерландов